Истлавакан де лос Мембриљос има више значења:

 Општина Истлавакан де лос Мембриљос (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Истлавакан де лос Мембриљос (Истлавакан де лос Мембриљос, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику